Раян Сессеньйон (англ. Ryan Sessegnon, нар. 18 травня 2000, Лондон) — англійський футболіст.
 Стефан Сессеньйон (фр. Stéphane Sessègnon; нар. 1 червня 1984, Allahé, Бенін) — бенінський футболіст.